WTA Tour Championships 2004 - tenisowy turniej z cyklu WTA Tour Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2004 roku został rozegrany w dniach 10 listopada - 15 listopada w Los Angeles.

Gra pojedyncza

Uczestniczki turnieju

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa czarna 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Pula nagród

Gra podwójna

Uczestniczki turnieju

Drabinka

Półfinały

Finał

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie WTA

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Kalifornii